Rialto fait notamment référence à :

Toponymes

Les Rialto Towers, deux gratte-ciels de bureaux à Melbourne.

Le Théâtre Rialto, à Montréal.

Rialto, une municipalité du comté de San Bernardino en Californie.
 Le Rialto Theatre, à Washington.

Le Palais Rialto, dans le quartier des Musiciens à Nice.

Rialto, une station sur la Red Line du tramway de Dublin.

Rialto, une commune de la province de Savone en Ligurie.
 À Venise :
 Le Pont du Rialto (Ponte di Rialto), un des ponts qui traversent le Grand Canal.
 Rialto, un quartier près du pont.

Le Théâtre Rialto, à Casablanca.

Le Théâtre-cinéma Rialto (Kinoteatr Rialto), à Katowice.

Œuvres 
 Pont du Rialto, une œuvre du Canaletto exposée au musée Jacquemart-André.
 Au Rialto (At the Rialto), une nouvelle longue de Connie Willis, prix Nebula de la meilleure nouvelle longue en 1990.
 Rialto Ripples, un rag de George Gershwin (1916).

Autres 
 Rialto Film, une société de production berlinoise.
 La banque de Venise, le Rialto, fondée en 1586.
 Rialto, le cheval vainqueur en 1928 du Prix d'Ispahan.
 Rich Internet Application Toolkit, un cadriciel web open source pour les applications de gestion sous licence Apache.
 Le rialto, une teinte de la couleur jaune.
 La Rialto 900 est le nom donné à une imprimante industrielle à Jet d'encre fabriquée par la société Impika, basée à Aubagne (filiale du groupe Xerox).

Homonymie de toponyme